Меццоджорно — топоним и фамилия:

 Меццоджорно, Медзоджо́рно — один из пяти экономико-географических регионов Италии.
 Меццоджорно, Витторио (1941—1994) — итальянский актёр.
 Меццоджорно, Джованна (род. 1974) — итальянская актриса театра и кино.